Kivinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1951), professeur finlandais de sociologie
Olli Kivinen (1921-1998), architecte et urbaniste finlandais
 (né en 1933), auteur et philosophe finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois